kanton Besançon-Sud
 kanton Besançon-Ouest
 kanton Besançon-Nord-Est
 kanton Besançon-Nord-Ouest
 kanton Besançon-Est
 kanton Besançon-Planoise